Tipsport extraliga 2013/14 je 21. sezónou slovenské hokejové extraligy. Titul z minulé sezony obhajoval tým HKm Zvolen, který rovněž vyhrál základní část. Vítěz kanadského bodování předešlého ročníku Žigmund Pálffy ukončil kariéru. Vítězem se stal tým HC Košice. Nejlepším hráčem playoff se stal slovenský hráč Jozef Stümpel z týmu HK Nitra.

Systém soutěže 
Systém je stejný jako v minulé sezóně 2012/2013. Z minulé sezóny žádný z klubů nesestoupil.

Kluby podle krajů 

 Bratislavský: HK Orange 20
 Košický: HC Košice
 Bánskobystrický: HC 05 Banská Bystrica, HKm Zvolen
 Trnavský: HK 36 Skalica, ŠHK 37 Piešťany
 Trenčianský: HK Dukla Trenčín
 Nitranský: HK Nitra
 Žilinský: MsHK DOXXbet Žilina, MHC Mountfield Martin
 Prešovský: HK Poprad

Tabulka Základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align="center"
|1.||Jozef Stümpel||HK Nitra||54||16||51||67||12||25
|- align="center" 
|2.||Roman Tománek||HK Nitra||53||31||33||64||26||29
|- align="center"
|3.||Jaroslav Markovič||MHC Mountfield Martin||56||25||29||54||40||-11
|- align="center"
|4.||Kamil Brabenec||HKm Zvolen||53||16||36||52||89||5
|- align="center"
|5.||René Školiak||HK 36 Skalica||56||16||36||52||89||2
|- align="center"
|6.||Roman Tomas||MsHK DOXXbet Žilina||44||37||13||50||60||-9
|- align="center"
|7.||Peter Klouda||MsHK DOXXbet Žilina||56||11||39||50||32||-6
|- align="center"
|8.||Adam Lapšanský||HK Poprad||52||28||19||47||20||6
|- align="center"
|9.||Peter Bartoš||HC Košice||56||14||33||47||55||28
|- align="center"
|10.||Petr Obdržálek||HK 36 Skalica||56||27||19||46||8||-4
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších deset brankářů.

Playoff

Pavouk 
{{Turnaj8 s nasazením
 | RD1= Čtvrtfinále
 | RD2= Semifinále
 | RD3= Finále
 | skupina1=
 | skupina2=

 | RD1-seed1= 1
 | RD1-team1= HC Košice
 | RD1-score1= 4
 | RD1-seed2= 8
 | RD1-team2= MHC Mountfield Martin
 | RD1-score2= 0

 | RD1-seed3= 4
 | RD1-team3= ŠHK 37 Piešťany
 | RD1-score3= 4
 | RD1-seed4= 5
 | RD1-team4= HK Poprad
 | RD1-score4= 1

 | RD1-seed5= 2
 | RD1-team5= HK Nitra
 | RD1-score5= 4
 | RD1-seed6= 7
 | RD1-team6= HKm Zvolen
 | RD1-score6= 0

 | RD1-seed7= 3
 | RD1-team7= 
 | RD1-score7= 4
 | RD1-seed8= 6
 | RD1-team8= HK 36 Skalica
 | RD1-score8= 2

 | RD2-seed1= 1
 | RD2-team1= HC Košice
 | RD2-score1= 4
 | RD2-seed2= 4
 | RD2-team2= ŠHK 37 Piešťany
 | RD2-score2= 2

 | RD2-seed3= 2
 | RD2-team3= HK Nitra
 | RD2-score3= 4 
 | RD2-seed4= 3
 | RD2-team4= 
 | RD2-score4= 1
 
 | RD3-seed1= 1
 | RD3-team1= HC Košice | RD3-score1= 4 | RD3-seed2= 2
 | RD3-team2= HK Nitra
 | RD3-score2= 3
}}

 Čtvrtfinále 
 HC Košice - MHC Mountfield Martin 4:0 (6:1, 3:2, 1:0, 4:3 SN)
 ŠHK 37 Piešťany - HK Poprad 4:1 (2:1, 2:1, 2:5, 3:0, 3:0)
 HK Nitra - HKm Zvolen 4:0 (3:1, 5:0, 3:2, 2:0)
 HC 05 Banská Bystrica - HK 36 Skalica 4:2 (3:1, 4:1, 3:8, 1:4, 5:0, 2:1)

 Semifinále 
 HC Košice - ŠHK 37 Piešťany 4:2 (4:1, 3:5, 0:2, 4:1, 3:0, 2:1)
 HK Nitra - HC 05 Banská Bystrica 4:1 (6:2, 4:2, 4:6, 5:2, 4:3 PP)

 Finále 
 HC Košice - HK Nitra 4:3 (4:3 SN, 1:2, 4:3 PP, 2:3, 2:1 SN, 1:3, 6:0)

 Baráž o extraligu Poznámka : V báraži se utkali poslední tým z Extraligy a vítěz 1. ligy. Série byla na čtyři vítězné zápasy. Vítězem se stal tým MsHK DOXXbet Žilina, který se tak udržel ve slovenské nejvyšší soutěži.
 MsHK DOXXbet Žilina - HC 46 Bardejov 4:1 (3:1, 4:3, 3:4 PP, 2:1, 6:2)

 Hráčské statistiky play-off 
 Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align="center"
|1.||Richard Jenčík||HC Košice||17||7||9||16|||4||5
|- ALIGN="center"
|2.||Roman Tománek||HK Nitra||16||7||8||15||14||4
|- ALIGN="center"
|3.||Jozef Stümpel||HK Nitra||16||4||11||15||16||4
|- ALIGN="center"
|4.||Peter Bartoš||HC Košice||17||6||8||14||6||2
|- ALIGN="center"
|5.||Lukáš Novák||HK Nitra||12||7||6||13||62||9
|- ALIGN="center"
|6.||Richard Lelkeš||HK Nitra||16||7'''||6||13||4||5
|- ALIGN="center"
|7.||Miroslav Kovacik||HK Nitra||16||6||7||13||18||0
|- ALIGN="center"
|8.||Marek Bartánus||HC Košice||17||4||8||12||35||6
|- ALIGN="center"
|9.||Matej Češík||HC Košice||16||5||6||11||2||9
|- ALIGN="center"
|10.||Petr Kafka||HC 05 Banská Bystrica||11||6||4||10||4||5
|}

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální webové stránky ligy
  Oficiální stránky slovenského hokeje
   Slovenský svaz ledního hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v roce 2014